Moana steht für:

 Moana (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Moana (Film), Dokumentarfilm von Robert Flaherty (1926)
 Moana, US-amerikanischer Computeranimationsfilm (2016), siehe Vaiana

Orte:
 Moana (Neuseeland), Ort im Grey-Distrikt, Neuseeland
 Moaña, Gemeinde in Galicien, Spanien

Siehe auch:
 Ala Moana Center (Einkaufszentrum in Honolulu)